Harpur ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Harpur (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Charles Harpur (1813–1868), australischer Dichter